Сельское поселение Стремиловское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чеховском районе Московской области России.

Административный центр — село Дубна.

География 
Располагалось в западной части Чеховского района и занимало более половины его территории. Граничило с городскими поселениями Столбовая и Чехов, сельскими поселениями Любучанским и Баранцевским, сельскими поселениями Васильевским и Дашковским Серпуховского района, городом Москвой, Жуковским районом Калужской области. Площадь территории сельского поселения составляла .

История 

Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Чеховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».  Упразднено в 2017 году при преобразовании Чеховского муниципального района в городской округ Чехов. Административным центром являлось село Дубна.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили населённые пункты упразднённой административно-территориальной единицы — Стремиловского сельского округа:

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Чеховского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году